Шереметьево — село Ряжского района Рязанской области, входит в состав Алешинского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Хупта в 13 км на юго-запад от центра поселения села Большая Алешня и в 16 км на юг от райцентра Ряжска.

История 
Сергиевское, Шереметьево тож — вотчина боярина Бориса Петровича Шереметьева, в качестве села с церковью Сергия чудотворца упоминается в Ряжских окладных книгах 1676 года. Каменная Троицкая церковь с приделом Сергиевским построена прихожанами, освящена 25 сентября 1837 года. Одновременно с церковью устроены были колокольня и ограда вокруг церкви. С 1861 года существовала школа, открытая первоначально местным священником и помещавшаяся в церковной сторожке. Впоследствии школа находилась в ведении земства и в особом доме, в ней местный священник состоял законоучителем.

В XIX — начале XX века село являлось центром Шереметьевской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 276 дворов.

С 1929 года село являлось центром Шереметьевского сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Алешинского сельского поселения.

До 2011 года в селе действовала Шереметьевская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Ряжского района